Döhla oder Doehla ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Döhla (* 1944), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Hof
 Eva Döhla (* 1972), deutsche Kommunalpolitikerin, Oberbürgermeisterin von Hof
 Heinrich Doehla (1881–1946), deutscher Generalleutnant